Кретовский сельский совет () — входит в состав
Збаражского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Кретовцы.

История 
 1993 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Кретовцы 
 с. Грицевцы

Примечания